Ibrahima Diallo (voetballer, 1985), een Guinees voetballer
 Ibrahima Diallo (voetballer, 1999), een Frans voetballer
 Ibrahima Diallo (voetballer, 2007), een Senegalees voetballer